Raoul kan som auktorsförkortning betyda:

 Étienne Fiacre Louis Raoul

Auktorsförkortningar